Dala Airport (IATA: BLE, ICAO: ESSD) ist der gemeinsame Flughafen der schwedischen Gemeinden Borlänge und Falun. Der Flughafenname ist ein Vermarktungsname der Betreibergesellschaft Dalaflyget. Der Flughafen wird im schwedischen Luftfahrthandbuch Flughafen Borlänge (Borlänge flygplats) genannt. Er liegt am Stadtrand von Borlänge, im Stadtteil Romme. Aufgrund des Vermarktungsnamens des Flughafens könnte es zu einer Verwechslung mit dem schwedischen Flugplatz Dala-Järna, ICAO-Kode ESKD, kommen.

Geschichte 
Der Flugplatz wurde während des Zweiten Weltkriegs erbaut und 1961 modernisiert. Mitte 1960 landeten die ersten Fluggesellschaften in Dala. Im Jahre 1972 wurde das neue Terminal fertiggestellt und die Dalaflyget AB übernahm den Flughafen. Bis 2007 war der Flugplatz im Besitz der schwedischen Luftwaffe. Die höchste Passagierzahl betrug 210.000 im Jahre 1989. Im Jahr 2006 gab es ca. 33.000 Fluggäste, eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr. Grund dafür ist eine schnellere Zugverbindung nach Stockholm.

Start- und Landebahnen 
Der Flughafen hat eine Start- und Landebahn: die 14/32 (Asphalt), welche 2313 Meter lang und 45 Meter breit ist, ist mit ILS ausgerüstet. Für die Funknavigation stehen VOR/DME sowie NDB zur Verfügung.

Passagierzahlen

Weblinks 
 AB Dalaflyget (schwedisch)

Einzelnachweise 

Dala
Gemeinde Borlänge
Bauwerk in Dalarnas län
Dala
Verkehr (Dalarnas län)
Erbaut in den 1930er Jahren